Ochs kan syfta på:

Personer 
 Jacques Ochs
 Peter Ochs
 Phil Ochs
 Siegfried Ochs

Geografi 
 Kleines Fiescherhorn, bergstopp i Schweiz, även kallad Ochs